Haakon Paulsson (né vers 1126), comte norvégien ;

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Patronyme scandinave
Homonymie de patronyme suédois